Andreas-Hofer-Bund ist der Name
 einer österreichischen Organisation aus Tirol, siehe Andreas-Hofer-Bund Tirol
 eines Vereines aus Bayern, siehe Andreas-Hofer-Bund (München)
 einer Südtiroler Widerstandsgruppe in den 1940er Jahren, siehe Andreas-Hofer-Bund (Südtirol)